De Vliegtuigbouwkundige Studievereniging ‘Leonardo da Vinci’ (kortweg: VSV ‘Leonardo da Vinci’) is de vereniging van studenten Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft en is opgericht in 1945. Als vereniging zorgt de VSV dat studenten een stem hebben in het onderwijsprogramma en doet zij aan kwaliteitszorg, door middel van onderwijscommissies. Ook verzorgt de VSV de boekenverkoop. Dit gebeurt onder leiding van zeven studenten die fulltime in het bestuur van de vereniging zitten en hun studie een jaar lang opzijzetten om zich volledig in te zetten voor de vereniging.

Vereniging 
Het bestuur van de VSV bestaat uit zeven studenten, die zich een jaar lang inzetten voor de vereniging. In 2022-2023 is dit het 78e bestuur der VSV 'Leonardo da Vinci' voor het academisch jaar 2022/2023. De VSV heeft haar eigen adviesorgaan: de senaat. De senaat bestaat uit alle oud-bestuurders die nog studeren. Het bestuur houdt de senaat op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de VSV door middel van driemaandelijkse vergaderingen.
Tegenwoordig heeft de VSV ongeveer 2500 leden en is daarmee de grootste vliegtuigbouwkundige studievereniging in de Benelux. De leden hebben de mogelijkheid zichzelf te ontplooien door middel van commissiewerkzaamheden. Op dit moment telt de VSV meer dan 250 actieve leden verdeeld over 27 commissies en door deze commissies worden tal van activiteiten georganiseerd waar alle leden van de VSV aan kunnen deelnemen.

Activiteiten 
De VSV organiseert velerlei activiteiten, zoals excursies, lezingen, studiereizen, borrels en feesten. Sommige activiteiten zijn alleen toegankelijk voor VSV-leden, andere zijn open voor alle geïnteresseerden. Het grootste, jaarlijkse evenement dat wordt georganiseerd is het symposium in het Auditorium van de Technische Universiteit Delft.

Oprichting 
De oprichting van de vereniging vond plaats op 18 juli 1945 op Sociëteit Phoenix, de sociëteit van het Delft Studenten Corps. De vereniging werd opgericht omdat de oprichters van mening waren dat er een nieuwe studievereniging zou moeten zijn voor de vijf jaar daarvoor opgerichte studierichting van Vliegbouwkunde. Deze opleiding was een afsplitsing van Werktuigbouwkunde. De oprichting werd verricht door de heer Leyds, tevens de eerste President van de vereniging.

Ereleden 
De VSV kent een groep Ereleden, welke zich in het verleden in bijzondere mate hebben ingespannen voor de vereniging. De Ereleden van de VSV zijn:
 Prof. Dr. Ir. O.H. Gerlach
 Prof. Ir. J.A. van Ghesel Grothe
 Ir. H.W.C.L. Schoevers
 Prof. Dr. Ir. J.L. van Ingen
 Lt. Gen. b.d. B.A.C. Droste
 Ir. R. Uijlenhoet
 Drs. Ing. P.F. Hartman
 Prof. Dipl.-Ing H. Stoewer
 Ir. H.J.D. Reijnen
 Ir. F.J. Abbink
 Lt. Gen. b.d. J. Jansen
 Prof. dr. ir. J. Hoekstra
 Dr. J.M. Schröder
 Ir. M.A.G. Peters
 Dhr. A.C. Groeneveld
 Ir. T. Bakker-van der Veen
 Michiel van Dorst
 Prof. dr. Henri Werij

Referenties 

Leonardo Da Vinci